Conirostrum fraseri, "ockrakägelnäbb", är en fågelart i familjen tangaror inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en underart av grå kägelnäbb (Conirostrum cinereum), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World.

Fågeln förekommer i centrala och östra Anderna i sydvöstra Colombia och Anderna i Ecuador. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Tangaror
Conirostrum
Fåglar i neotropiska regionen